«Dark Necessities» — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, первый сингл с их одиннадцатого студийного альбома The Getaway. Она появилась в отрыве от всего альбома, на месяц раньше, в виде касетного сингла, после анонса песни на их странице в Twitter 2 мая 2016 года. Её соавтором является Брайан Бёртон. Он же стал продюсером альбома, сменив Рика Рубин, который 27 лет работал с RHCP и выпустил с ними 6 пластинок.

Для Бёртона эта песня была фаворитом, и он добился того, что именно «Dark Necessities» стала первым синглом. Ведь в это же время RHCP хотели выпустить «The Getaway», как первый трек, а менеджеры группы и лэйбл вообще были за «Go Robot». Dark Necessities дебютировал вживую 22 мая 2016 года на фестивале Rock on the Range в Колумбусе, штат Огайо.

Живую версию, записанную в Canal + Studios в Париже, можно найти на EP Live in Paris.

Хит-парады 
Высшая позиция:
 #1 CanadaRock (Billboard) </small>
 #1  US Rock Airplay (Billboard) 
 #1  US Alternative Songs (Billboard) 
 #1 Mainstream Rock Tracks|US Mainstream Rock 
 #1  US Mainstream Rock (Billboard) 
 #1  US Adult Alternative Songs (Billboard) 
 #1  New Zealand Heatseekers (Recorded Music NZ)

Отзывы 
«Dark Necessities» заняли 12-е место в списке «50 лучших песен 2016 года» Rolling Stone. Они написали: "Их возвращение стало уместным с Danger Mouse, когда Энтони захотел рассказать о своих самых мрачных, одурманивающих воспоминаниях, о басовой линии Фли, полной кровь, сахара, секса и магии ".

Музыкальное видео 
Видеоролик, снятый Оливией Уайлд, был опубликован на странице группы в Фейсбуке 16 июня 2016 года. Крис Блаувельт работал оператором. О съемках она высказывалась в своём Instagram: «: „Прошлой ночью Чад Смит порвал эту установку, когда я попросила его играть вдвое быстрее обычной скорости“,» Я подкинула им идею, и они её выбрали, они дали мне шанс, и я бесконечно благодарна им за это, мне дали возможность заняться новым видом деятельности «. В клипе Фли в перчатках играл на басу в окружении немытой посуды, Энтони Кидис, как всегда без рубашки совмещал пение и речетатив, Чад как уже было сказано выше» «разрывал» барабаны, а Джошу было уделено мало времени. В клипе также снялись четыре девушки на лонгбордах: Carmen Shafer, Amanda Caloia, Amanda Powell и Noelle Mulligan.

Состав 
Коллектив группы

 Энтони Кидис — основной вокал
 Фли — бас
 Чед Смит — барабаны, перкуссия
 Джош Клингхоффер — гитара, бэк-вокал, пианино

Дополнительные музыканты

 Дэниел Луппи — струнная аранжировка
 Питер Кент — скрипка
 Шэрон Джексон— скрипка
 Брайана Бэнди — альт
 Армен Каджиян — виолончель

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Источники 
 Roth, Madeline (May 5, 2016). «The New Red Hot Chili Peppers Single Has Exactly Zero California References». MTV. Retrieved June 23, 2016.
 «Red Hot Chili Peppers share video for „Dark Necessities“ directed by Olivia Wilde — watch». June 16, 2016. Retrieved June 23, 2016.
 https://www.yahoo.com/tech/red-hot-chili-peppers-danger-203958784.html
 Lipshutz, Jason (May 2, 2016). «Red Hot Chili Peppers to release new song Thursday». Fuse. Retrieved May 3, 2016.
 http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7377475/red-hot-chili-peppers-extend-alternative-songs-chart-record

Песни Red Hot Chili Peppers
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Синглы Warner Bros. Records